Steeler (Duitse band), Duitse heavy metalband
 Steeler (Amerikaanse band), Amerikaanse heavy metalband